Ischdaggen ist der ehemalige Name vier ostpreußischer Orte in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Ischdaggen, Kreis Darkehmen (1938–1946: Brenndenwalde, Kreis Angerapp), seit 1946: Schilowo (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk
 Ischdaggen (1938–1946: Branden), Kreis Gumbinnen, seit 1946: Lermontowo (Kaliningrad, Gussew) im Rajon Gussew
 Ischdaggen, Ksp. Georgenburg (1938–1946: Brandenau), Kreis Insterburg, ab 1946: Berestowo, nicht mehr existenter Ort im Rajon Tschernjachowsk
 Ischdaggen, Ksp. Pelleningken, Kreis Insterburg: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk